SMS Panther bedeutet:

 SMS Panther (1885), ein Torpedokreuzer der Österreichischen Marine
 SMS Panther (1901), ein Kanonenboot der deutschen Kaiserlichen Marine